Barrero ist der Familienname folgender Personen:

 Camilo Berstecher Barrero (* 1988), deutsch-kolumbianischer Filmemacher, Photograph und Kunstaktivist 
 Jesús Barrero (1958–2016), mexikanischer Schauspieler und Synchronsprecher
 
 Juanma Barrero (* 1980), spanischer Fußballspieler
 Marco Barrero (* 1962), bolivianischer Fußballspieler